Густаво Киртен је освојио турнир. У финалу је победио Патрика Рафтера резултатом 6:1, 6:3.

Носиоци

 'Густаво Киртен (победник)
 Андре Агаси (прво коло)
 Марат Сафин (прво коло)
 Хуан Карлос Фереро (друго коло)
 Лејтон Хјуит (полуфинале)
 Јевгениј Кафељников (четвртфинале)
 Тим Хенман (полуфинале)
 Патрик Рафтер (финале)
|
  Пит Сампрас ''(друго коло) 
  Арно Клеман ''(друго коло) 
  Томас Енквист ''(прво коло) 
  Томас Јохансон ''(прво коло) 
  Карлос Моја ''(друго коло) 
  Горан Иванишевић ''(треће коло) 
  Вејн Фереира ''(прво коло) 
  Доминик Хрбати ''(прво коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2001.